Ramadani ist der Familienname folgender Personen:

 Arta Ramadani (* 1981), deutsche TV-Journalistin und Buchautorin
 Emran Ramadani (* 1992), mazedonischer Fußballspieler
 Fali Ramadani (* 1954), mazedonischer Spielervermittler
 Muhamet Ramadani (* 2002), kosovarischer Leichtathlet
 Soibahadine Ibrahim Ramadani (* 1949), französisch-mahorischer Politiker
 Ylber Ramadani (* 1996), albanisch-kosovarischer Fußballspieler
 Zana Ramadani (* 1984), deutsche Femen-Aktivistin